Das Volvo Women’s Open 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Pattaya. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 4. bis 10. November 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Pattaya